Muriel (imię)
 Muriel (język programowania)
 (2982) Muriel
 Muriel – gmina w Hiszpanii, w prowincji Valladolid, w Kastylii i León